Dartmouth hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Dartmouth (Massachusetts), condado de Bristol en el estado estadounidense de Massachusetts.
Dartmouth College, universidad privada ubicada en Hanover, Nuevo Hampshire (Estados Unidos).
Plaza Dartmouth, plaza cerca de Ranelagh, en D6, Dublín.
Punta Dartmouth, Punta Sierra.
Dartmouth (Inglaterra), pueblo y parroquia civil en el condado de Devon, Inglaterra.
Dartmouth (Nueva Escocia), un área urbana en el municipio de Halifax, en Canadá.

Además
Conferencia de Dartmouth, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.
Dartmouth BASIC es la versión original del lenguaje de programación BASIC.
Dartmouth Big Green, equipo deportivo de Dartmouth College.
Dartmouth Time Sharing System o DTSS (Sistema de tiempo compartido de Dartmouth).